Super Bowl XXXIV was de 34e editie van de Super Bowl, een American footballwedstrijd tussen de kampioenen van de National Football Conference en de American Football Conference waarin bepaald werd wie de kampioen werd van de National Football League voor het seizoen van 1999. De wedstrijd werd gespeeld op 30 januari 2000 in de Georgia Dome in Atlanta, Georgia. De St. Louis Rams wonnen de wedstrijd met 23–16 van de Tennessee Titans.

Play-offs 
Play-offs gespeeld na het reguliere seizoen.

34
Sport in 2000
Sportevenement in Atlanta